Бетлехем () — название Вифлеема на многих языках, позже данное многим населённым пунктам.

Географические названия 

Великобритания
 Бетлехем (Уэльс)

Нидерланды
 Бетлехем (Нидерланды)

Новая Зеландия
 Бетлехем (Новая Зеландия)

США
 Бетлехем (Джорджия)
 Бетлехем (Западная Виргиния)
 Бетлехем (Индиана)
 Бетлехем (Кентукки)
 Бетлехем (Коннектикут)
 Бетлехем (Мэриленд)
 Бетлехем (Нью-Гемпшир)
 Бетлехем (Нью-Йорк)
 Бетлехем (Пенсильвания)
 Bethlehem Steel
 Бетлехем (Северная Каролина)
 Бетлехем (Тенесси)
 Бетлехем (Флорида)

ЮАР
 Бетлехем (ЮАР)

Другие значения 

 Bethlehem — немецкая рок-группа.